Коровин, Александр:
 
 Коровин, Александр Серапионович (в монашестве Серафим; 1863—1932) — священник, впоследствии епископ Ялуторовский, викарий Тобольской епархии.
 Коровин, Александр Сергеевич (род. 1994) — российский фигурист.
 Коровин, Александр Иванович (род. 1958) — российский скульптор.